La  peut désigner  :
 la rue de Vic  à Nancy ;
 la rue de Vic  à Metz.